Il toponimo Kravaře può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Kravaře, città del distretto di Opava
Kravaře, comune del distretto di Česká Lípa